Мосомиште () — село в Благоевградской области Болгарии. Входит в состав общины Гоце-Делчев. Находится примерно в 3 км к юго-востоку от центра города Гоце-Делчев и примерно в 75 км к юго-востоку от центра города Благоевград. По данным переписи населения 2011 года, в селе  проживало 2107 человек. 30 ноября 2016 года президентским указом село переименовано с Мусомишта в Мосомиште.

Население

Примечания 

Сёла Благоевградской области